Fechenbach steht für:
 Fechenbach (Adelsgeschlecht), freiherrliches Odenwälder Adelsgeschlecht
 Fechenbach (Collenberg), Kirchdorf von Collenberg im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Fechenbach (Main), rechter Zufluss des Mains in Fechenbach, Landkreis Miltenberg, Bayern

Fechenbach bezeichnet folgende Gebäude:
 Schloss Fechenbach in der Gemeinde Collenberg, Bayern
 Schloss Fechenbach (Dieburg), Stadtschlösschen in Dieburg, Hessen

Fechenbach ist der Name folgender Personen:
 Georg Karl von Fechenbach (1749–1808), deutscher Priester, Fürstbischof von Würzburg und Herzog in Franken (1795–1802)
 Felix Fechenbach (1894–1933), deutscher Journalist, Buchautor, Dichter und Politiker
 Karl Konstantin von Fechenbach (1836–1907), Publizist und Politiker
 Hermann Fechenbach (1897–1986), deutscher bildender Künstler